Матисон:
 Матисон, Андрей Викторович (род. 1970) — российский историк и генеалог
 Матисон, Анна Олеговна (род. 1983) — российский режиссёр, сценарист и драматург
 Матисон, Герман Карлович (1894—1932) — латышский шахматист